Summer () — песня шотландского диджея Кельвина Харриса, выпущенная синглом 14 марта 2014 года с его четвертого студийного альбома. Песня получила коммерческий успех и вошла в десятку многих чартов мира. Музыкальное видео на песню было залито на канал Vevo 6 апреля 2014. Актёр Джейсон Стейтем появился в видео с эпизодической ролью.

Релиз 
11 марта Кельвин начал выкладывать в инстаграм отрывки песни. А 14 марта "Summer" стала доступна для скачивания в iTunes на некоторых территориях, тогда же и состоялась премьера на радио Capital FM. В "Summer" используется вокал самого Кельвина, как и на Feel So Close.

Критический прием 
Льюис Корнер из Digital Spy поставил "Summer" 3 с половиной звезды и сказал, что песне суждено стать "саундтреком к теплым месяцам". Джеймисон Кокс из журнала Time сказал, что песне "не хватает лирического мяса на костях, но слушатели, еще хранящие в своей памяти зимние месяца, голодны до всего, что приносит тепло и напоминает о теплом сезоне".

Коммерческий успех 
"Summer" дебютировал на первой строчке UK Singles Chart, тем самым став шестым номером один для Кельвина. Также "Summer" дошёл до 9 строчки в американском Billboard Hot 100, став третьим попаданием в десятку. Песня получила платину в Австралии, золото в Дании и серебро в Великобритании.

Форматы и трек-лист 
Digital single
"Summer" – 3:44

German CD single
"Summer" – 3:44
"Summer" (Extended Mix) – 4:52

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Дата выпуска

Примечания 

Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни Кельвина Харриса
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Песни, написанные Кельвином Харрисом
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни в стиле электронной танцевальной музыки